Il y a plusieurs monuments aux morts remarquables à Châteauroux :
 Monument aux morts de la guerre de 1914-1918, ainsi que 1939-1945 ; il est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 2020.
 Monument aux morts départemental de la guerre de 1914-1918, ainsi que 1939-1945, installé place La Fayette ; il est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 2021.
 plusieurs monuments de la guerre 1914-1918 se trouvent au cimetière Saint-Denis édifié à l'initiative du Souvenir Français
 un monument départemental pour le combattants en Afrique du Nord se trouve square Charles de Gaulle

Références